Álvaro Antón Camarero – calciatore spagnolo
 Antonio Vico Camarero – attore spagnolo
 Javier Jiménez Camarero – calciatore spagnolo